11. Letnie Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 7 – 11 września 2021 w czeskiej Štítná nad Vláří. Były to drugie w historii mistrzostwa rozegrane w Czechach.

Wyniki kobiet

Gigant 
 Data: 7 września 2021

Supergigant 
 Data: 9 września 2021

Superkombinacja 
 Data: 10 września 2021

Slalom 
 Data: 11 września 2021

Wyniki mężczyzn

Gigant 
 Data: 7 września 2021

Supergigant 
 Data: 9 września 2021

Superkombinacja 
 Data: 10 września 2021

Slalom 
 Data: 11 września 2021

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2021 w narciarstwie alpejskim
2021 w Czechach
Narciarstwo w Czechach
Letnie mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim